Communauté de communes des Quatre Vallées désigne cinq communautés de communes françaises, deux situées dans la région Centre, deux dans la région Champagne-Ardenne, et une en Franche-Comté, et utilisant le même sigle (CC4V) :
la Communauté de communes des Quatre Vallées, dans le département d'Eure-et-Loir, ayant son siège à Nogent-le-Roi.
la Communauté de communes des Quatre Vallées, dans le département du Loiret,  ayant son siège à Ferrières-en-Gâtinais.
la Communauté de communes des Quatre Vallées, dans le département de la Marne, ayant son siège à Saint-Ouen-Domprot.
la Communauté de communes des Quatre Vallées, dans le département de la Haute-Marne, ayant son siège à Auberive.
la Communauté de communes des Quatre Vallées, dans le département de la Haute-Saône, ayant son siège à Autrey-lès-Gray.